Косарал () — село в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Карауылкелдынского сельского округа. Код КАТО — 153630500.

Население 
В 1999 году население села составляло 389 человек (214 мужчин и 175 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 397 человек (205 мужчин и 192 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Байганинского района